Tete – miasto w Mozambiku
 Tete – prowincja Mozambiku
 Tété – francuski piosenkarz
 Teté – brazylijski piłkarz